Ochrodion är ett släkte av skalbaggar. Ochrodion ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Ochrodion